El raión de Bilhorod-Dnistrovskyi (ucraniano: Білгород-Дністровський район) es un distrito en el óblast de Odesa en el sur de Ucrania. Su centro administrativo es la ciudad de Bilhorod-Dnistrovskyi.

Localidades 

 Abrikosove
 Adamivka 
Avydivka
 Bilen'ke
Bilhorod-Dnistrovsky
Blahodatne 
Brytivka
Bykoza
 Chabans'ke
Cherkesy
Chystovodne
Dalnichen
Dolynivka 
Edmonton
Gonchárovka
Karnaliyivka
Kosivka
 Krutoiarivka
 Marazliivka
 Moloha
 Monashi
 Nikolaevka
 Nova Tsarychanka
 Nove

 Oleksiivka

 Petrivka
 Pidhirne
 Pivdenne
 Polbove
 Poljanka
 Popazdra
 Privetnoye
 Pryberezhne
 Prymors'ke

 Romanivka
 Rozkishne
 Ruskoivanivka

 Sadove
 Salhany
 Semenivka
 Shabo
 Shyroke
 Sofiivka
 Starokozache
 Suholuzhzhya

 Tsarychanka Antigua

 Udobne

 Velykomar'yanivka
 Vesele
 Vil'ne
 Volodymyrivka
 Vyhon
 Vypasne

 Zelene
 Zelenivka

Enlaces externos 

Bilhorod-Dnistrovskyi